Grape Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Grape Island (Cass County, Illinois)
 Grape Island (Will County, Illinois)
 Grape Island (Iowa)
 Grape Island (Cumberland County, Maine)
 Grape Island (Kennebec County, Maine)
 Grape Island (Essex County, Massachusetts)
 Grape Island (Norfolk County, Massachusetts)
 Grape Island (Charlevoix County, Michigan)
 Grape Island (Chippewa County, Michigan)
 Grape Island (Minnesota)
 Grape Island (Ohio)
 Grape Island (West Virginia)
 Grape Island (Dodge County, Wisconsin)
 Grape Island (Iowa County, Wisconsin)

in Kanada:
 Grape Island (Lake Simcoe), Ontario